El Coll de les Trinxeres és una collada situada a 355,3 m alt a la carena que separa els termes comunals de Morellàs i les Illes i del Pertús, a la comarca del Vallespir, a la Catalunya del Nord.

És és a l'extrem de ponent del terme del Pertús, a prop i a llevant del Mas Bardes, de Riunoguers (terme comunal de Morellàs i les Illes). Respecte d'aquest segon terme, és al seu extrem oriental. Hi passa el Camí de Morellàs al Pertús.

Bibliografia

Referències 

 
Colls de Morellàs i les Illes
Colls del Pertús